Випава — місто на заході Словенії, центр общини Випава.
 Випава — одна з общин республіки Словенія.
 Випава — річка в західній Словенії і Північно-східній Італії.

Див. також 
 Випавська долина